A Marinha dos Estados Unidos teve cinco navios chamados USS Ohio:

 : uma escuna que serviu de 1813 a 1814.
 : um navio de linha que serviu de 1838 a 1875.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Maine que serviu de 1904 a 1922.
 : um couraçado da Classe Montana cancelado em 1943.
 : um submarino de mísseis de cruzeiro da Classe Ohio em serviço desde 1981.